Laura ist eine wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift, die von der Bauer Media Group herausgegeben wird. Der Redaktionssitz ist Hamburg. Chefredakteurin ist Viola Wallmüller.

Inhalt und Zielgruppe 

Laura gehört zum Segment der unterhaltenden und informierenden Frauenzeitschriften mit Schwerpunkt auf Servicethemen wie Mode, Beauty, Wellness und Ernährung. Kernzielgruppe sind junge, moderne und aktive Frauen unter vierzig Jahren.

Auflagenstatistik 
Im vierten Quartal 2014 lag die durchschnittliche verbreitete Auflage nach IVW bei 165.926 Exemplaren. Das sind 156 Exemplare pro Ausgabe weniger (−0,09 %) als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Die Abonnentenzahl nahm innerhalb eines Jahres um 457Abonnenten auf durchschnittlich 9637 pro Ausgabe ab (−4,53 %); damit bezogen rund 5,8 % der Leser die Zeitschrift im Abo.

Anzahl der durchschnittlich im Quartal verbreiteten Ausgaben

Anzahl der durchschnittlich im Quartal verkauften Exemplare durch Abonnements

Weblinks 

 Homepage Laura

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Hamburg)
Deutschsprachige Wochenzeitschrift